Josenhof ist der Name folgender Orte:

 Josenhof (Bad Wurzach), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Josenhof (Furtwangen im Schwarzwald), Ortsteil von Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Josenhof (Simonswald), Ortsteil von Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg